Cristian Sosa puede hacer referencia a:

 Cristian Sosa Ledesma, futbolista paraguayo;
 Cristian Sosa De Luca, futbolista uruguayo.